Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2022-2023 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone 
{{Torneo trentaduesimi
| RD1=Trentaduesimi di finale
| RD2=Sedicesimi di finale
| RD3=Ottavi di finale
| RD4=Quarti di finale
| RD5=Semifinali
| RD6=Finale
| team-width=165
| score-width=35

| RD1-team01=
| RD1-score01=1
| RD1-team02=
| RD1-score02=3
| RD1-team03=
| RD1-score03=2
| RD1-team04=
| RD1-score04=1
| RD1-team05=
| RD1-score05=0
| RD1-team06=
| RD1-score06=1
| RD1-team07= 
| RD1-score07= 1 (5)| RD1-team08=
| RD1-score08=1 (4)
| RD1-team09= 
| RD1-score09=3| RD1-team10=
| RD1-score10=1
| RD1-team11=
| RD1-score11=0
| RD1-team12=| RD1-score12=1| RD1-team13= | RD1-score13=3| RD1-team14=
| RD1-score14=0
| RD1-team15= 
| RD1-score15=2| RD1-team16=
| RD1-score16=1
| RD1-team17=
| RD1-score17=1
| RD1-team18=| RD1-score18=2| RD1-team19= | RD1-score19= 2| RD1-team20=
| RD1-score20=1
| RD1-team21=
| RD1-score21=1 (5) 
| RD1-team22=  
| RD1-score22=  1 (6)| RD1-team23=
| RD1-score23=1
| RD1-team24= | RD1-score24= 3| RD1-team25=
| RD1-score25=1 (3)
| RD1-team26= United Riccione 
| RD1-score26=1 (5)| RD1-team27=| RD1-score27=3| RD1-team28=
| RD1-score28=2
| RD1-team29= | RD1-score29= 3| RD1-team30=
| RD1-score30=0
| RD1-team31=| RD1-score31=1| RD1-team32=
| RD1-score32=0
| RD1-team33=  Lupa Frascati
| RD1-score33=1
| RD1-team34=
| RD1-score34=2
| RD1-team35=
| RD1-score35=0
| RD1-team36= | RD1-score36= 2| RD1-team37=
| RD1-score37=1
| RD1-team38= 
| RD1-score38=2| RD1-team39=  
| RD1-score39=  1 (5)| RD1-team40=
| RD1-score40=1 (3)
| RD1-team41=
| RD1-score41=0
| RD1-team42= | RD1-score42= 1| RD1-team43=
| RD1-score43=0
| RD1-team44= | RD1-score44= 3| RD1-team45= | RD1-score45= 2| RD1-team46=
| RD1-score46=1
| RD1-team47= 
| RD1-score47=0 (3)| RD1-team48=
| RD1-score48=0 (2)
| RD1-team49=| RD1-score49=2| RD1-team50=
| RD1-score50=1
| RD1-team51=
| RD1-score51=0
| RD1-team52= | RD1-score52=  1| RD1-team53=  | RD1-score53=  3| RD1-team54=
| RD1-score54= 2
| RD1-team55= | RD1-score55= 1| RD1-team56=
| RD1-score56=0
| RD1-team57=
| RD1-score57=3 (3)
| RD1-team58= | RD1-score58= 3 (4)| RD1-team59=
| RD1-score59=3
| RD1-team60= 
| RD1-score60=0
| RD1-team61=
| RD1-score61=2
| RD1-team62=
| RD1-score62=0
| RD1-team63=
| RD1-score63=1
| RD1-team64= | RD1-score64= 2| RD2-team01= | RD2-score01=  2| RD2-team02= 
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=
| RD2-score03= 1 (3)
| RD2-team04=  
| RD2-score04=  1 (4)| RD2-team05=
| RD2-score05= 0
| RD2-team06= | RD2-score06= 1| RD2-team07=
| RD2-score07= 1
| RD2-team08= | RD2-score08= 3| RD2-team09=
| RD2-score09=0 (5)
| RD2-team10=  
| RD2-score10=  0 (6)| RD2-team11=
| RD2-score11= 1
| RD2-team12= | RD2-score12= 2| RD2-team13=  United Riccione| RD2-score13= 3| RD2-team14=
| RD2-score14= 1
| RD2-team15= 
| RD2-score15=2
| RD2-team16= | RD2-score16= 3| RD2-team17= | RD2-score17= 2| RD2-team18=
| RD2-score18= 1
| RD2-team19= | RD2-score19= 5| RD2-team20=
| RD2-score20= 1
| RD2-team21=  | RD2-score21=  1| RD2-team22=
| RD2-score22= 0
| RD2-team23=
| RD2-score23= 0
| RD2-team24= | RD2-score24= 1| RD2-team25= | RD2-score25= 2| RD2-team26=
| RD2-score26=0
| RD2-team27= 
| RD2-score27= 0
| RD2-team28= | RD2-score28= 2| RD2-team29= 
| RD2-score29= 1
| RD2-team30= | RD2-score30= 2| RD2-team31=
| RD2-score31= 0
| RD2-team32=  | RD2-score32=  7| RD3-team01= 
| RD3-score01=1
| RD3-team02= | RD3-score02=3| RD3-team03= 
| RD3-score03=0
| RD3-team04= | RD3-score04=2| RD3-team05= 
| RD3-score05=0
| RD3-team06= | RD3-score06=6| RD3-team07=  United Riccione| RD3-score07=1| RD3-team08= 
| RD3-score08=0
| RD3-team09= 
| RD3-score09=1
| RD3-team10= | RD3-score10=2| RD3-team11= 
| RD3-score11=1
| RD3-team12= | RD3-score12=2| RD3-team13= | RD3-score13= 1| RD3-team14= 
| RD3-score14= 0
| RD3-team15=  | RD3-score15= 1 (6) | RD3-team16= 
| RD3-score16= 1 (5)
 
| RD4-team01=
| RD4-score01= 1
| RD4-team02=  | RD4-score02= 2 | RD4-team03=  | RD4-score03= 3 | RD4-team04= United Riccione
| RD4-score04= 1
| RD4-team05=  | RD4-score05= 4 | RD4-team06=
| RD4-score06= 1
| RD4-team07= 
| RD4-score07= 1 (2)
| RD4-team08= | RD4-score08= 1 (3) | RD5-team01= 
| RD5-score01=
| RD5-team02= 
| RD5-score02=
| RD5-team03= 
| RD5-score03=
| RD5-team04= 
| RD5-score04=

| RD6-team01=
| RD6-score01=
| RD6-team02=
| RD6-score02=
}}

 Trentaduesimi di finale 
 Tabella riassuntiva 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º novembre 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 novembre 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 novembre 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 novembre 2022 Sedicesimi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 novembre 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 dicembre 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 dicembre 2022|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 gennaio 2023 Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 gennaio 2023|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 gennaio 2023|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 gennaio 2023|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1º febbraio 2023 Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 febbraio 2023|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 marzo 2023 Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 marzo 2023|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 marzo 2023 

 Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 maggio 2023'''

Note

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
2022